Хойми (вариант Хайми) — село в Кулинском районе Дагестана. Входит в сельское поселение «Сельсовет „Каялинский“».

Географическое положение 
Расположено в 2 км к северу от районного центра села Вачи, на левом берегу реки Хунних.

Население

Примечания

Ссылки 
 История с. Хойми на сайте районной администрации

Населённые пункты Кулинского района